Шотландската Премиър Лига ( – Скотиш Премиър Лийг, ШПЛ, още позната като Клайдсдейл Банк Премиър Лига по името на нейния спонсор) е най-високото професионално ниво в Шотландската футболна система.

От създаването и през 1998 г., 18 отбора са участвали, но само 2 са печелили титлата – Рейнджърс и Селтик. Именно тези 2 отбора са част от „Старата фирма“, едно от най-популярните футболни съперничества.

Формат и правила 
Състезават се дванадесет отбора. За победа се дават три точки, за равенство една и за загуба нула. Отборите се класират първо по общ брой точки, голова разлика и след това отбелязани голове. Ако има равен брой точки накрая на сезона се взимат предвид вторите два фактора. Сезона е от Август до Май и всеки клуб играе с другите поне три пъти. След първата фаза на сезона (33 мача), лигата се разделя на „първите шест“ и „последните шест. След това всеки клуб играе още пет мача. Точките от първата фаза, важат и за втората, но само за отделната половина. Тоест ако един клуб попаднал в последните шест, завърши втората фаза с повече точки от друг клуб от първите шест, то той няма да го измести в класиранто. Тази система често води до преразпределения на позициите от 3-та до 6-а.

Програмата на лигата се съставя като се вземе предвид как е завършил клуба в предходните сезони.

Последния клуб отпада и се качва първия от Шотландска Първа Дивизия, ако покрива условията.

Членове за сезон 2018 – 2019

Шампиони

Шампиони по клубове

Голмайстори 
Информацията е актуална към 14 февруари 2015 г.

Източници 

Футбол в Шотландия
Турнири по футбол във Великобритания